Die Liste der armenischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die mindestens ein A-Länderspiel für Armenien bestritten haben. Seit 1992 bestritt Armenien 126 Länderspiele. Das erste offizielle Länderspiel nach der Auflösung der Sowjetunion trug man am 14. Oktober 1992 gegen Moldawien aus. Dieses Spiel endete 0:0 unentschieden. Das erste Tor gelang erst im dritten Länderspiel am 16. Juli 1994 gegen Malta. Den historischen ersten Treffer erzielte Arsen Awetissjan. Die Schreibweise einiger Spieler ist nicht immer eindeutig, sie folgt daher der üblichen Übersetzung. Letzter Stand ist das Spiel am 14. Oktober 2009 gegen die Türkei.

Liste

Weblinks 
 http://www.calciomondialeweb.it/EUR/ARM/ARM-NazA-Giocatori.htm
 Auflistung bei eu-football.info

Armenien
!Nationalspieler Liste
!